Никольсдорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Готтард Брандстеттер (АНП).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля